La  des Chambres fédérales s'étend du  au . Elle correspond à la  du Conseil national, intégralement renouvelé lors des élections fédérales de 2003.

Membres du Conseil national pendant la

Membres du Conseil des États pendant la

Notes et références

Notes

Lien externe 
Pages des sessions antérieures sur le site du Parlement suisse

Législature suisse
2003 en Suisse
2004 en Suisse
2005 en Suisse
2006 en Suisse
2007 en Suisse